Sauberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Sauberg (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sauberg (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Sauberg (Gemeinde Burgauberg-Neudauberg), Ortsteil der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg, Burgenland 
 Sauberg (Gemeinde Oberdorf), Ortsteil der Gemeinde Oberdorf im Burgenland, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Sauberg (Gemeinde Ollersdorf), Ortsteil von Ollersdorf im Burgenland, Bezirk Güssing, Burgenland
 Sauberg (Gemeinde Albersdorf-Prebuch), Ortsteil von Albersdorf-Prebuch, Bezirk Weiz, Steiermark
 Sauberg (Bad Waltersdorf), Streusiedlung in Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Sauberg (Gemeinde Dobl-Zwaring), Ort in Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Sauberg (Gemeinde Heimschuh), Ortsteil von Heimschuh, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Sauberg (Gemeinde Ilz), Ortsteil von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Sauberg (Gemeinde Pöllauberg), Ort bei Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Sauberg (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Sauberg (Gemeinde Straß), Ortsteil von Straß in Steiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
Berge:
 Sauberg (Schladminger Tauern), 2520 m, in der Steiermark
 Sviní hora, 1073 m, in Tschechien
 Sauberg (Erzgebirge), 797 m, im westlichen Erzgebirge in Sachsen
 Bucheck (Mühlviertel), 784 m, bei Schenkenfelden im Mühlviertel, Oberösterreich
 Sauberg (Ehrenfriedersdorf), 640 Meter, bei Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge
 Kahlenberg, 484 m, im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling (frühere Bezeichnung) 
 Sauberg (Göttinger Wald), 391 m, im Göttinger Wald in Niedersachsen
 Sauberg (Saarlouis), 377 m, im Landkreis Saarlouis im Saarland
 Sauberg (Enzkreis), 330 m, im Enzkreis in Baden-Württemberg
 Sauberg (Liesing), 259 m, im 23. Wiener Gemeindebezirk Liesing
 Sauberg (Helleberg), 242 m, im Helleburg-Höhenzug in Niedersachsen
 Sauberg (Brohmer Berge), 106 m, in den Brohmer Bergen in Mecklenburg-Vorpommern
 Sauberg (Freital), am Döhlener Becken in Sachsen

Siehe auch:
 Sauberge